Сендвич има више значења:
 Сендвич
 Сендвич (Кент)
 Сендвич (Масачусетс)
 Сендвич (Илиноис)